Sirois ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Sirois (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
 Herbert Sirois (* 1965), deutscher Historiker